Axel Bellinghausen (1983-), footballeur allemand
 Hermann Bellinghausen (1953-), poète, physicien et éditeur mexicain